Andrejs Cigaņiks (Riga, 12 april 1997) is een Lets voetballer die als aanvaller voor DAC 1904 Dunajská Streda speelt.

Carrière 
Andrejs Cigaņiks speelde in de jeugd van Skonto FC, waar hij in 2013 één wedstrijd voor het tweede elftal in de Letse 1. līga speelde. Hierna vertrok hij naar de jeugdopleiding van Bayer 04 Leverkusen, wat hem in het seizoen 2016/17 aan FC Viktoria Köln 1904 verhuurde. Hierna vertrok hij naar FC Schalke 04, waar hij één seizoen in het tweede elftal speelde. In 2018 vertrok hij naar SC Cambuur, waar hij in de met 2-2 gelijkgespeelde uitwedstrijd tegen N.E.C. op 17 augustus 2018 debuteerde. Hij scoorde zijn eerste doelpunt voor Cambuur in de met 2-3 gewonnen bekerwedstrijd tegen SVV Scheveningen. Zijn tweede en laatste doelpunt voor de Leeuwarders was een belangrijk doelpunt: Hij scoorde in de play-offs thuis tegen Almere City FC. In de zomer van 2019 liep zijn contract af en keerde Cigaņiks terug naar Letland om voor FK RFS te spelen. In januari 2020 vertrok hij transfervrij naar het Oekraïense Zorja Loehansk.

Statistieken

Interlandcarrière

Zie ook 

 Lijst van spelers van SC Cambuur

Lets voetballer